

Цисовник — село в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Цисовник — село в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства